Рыковский — фамилия:

 Рыковский, Геннадий Феодосьевич (1936—2021) — советский и белорусский ботаник-эволюционист, бриолог.
 Рыковский, Иван Иванович — генерал-лейтенант Белой армии
 Рыковский, Иван Фёдорович (1869—1940) — русский военный деятель Войска Донского, кавалер Георгиевского оружия, генерал Донской армии в Гражданскую войну.
 Рыковский, Митрофан Констанинович (1870—1916) — русский военный деятель Войска Донского, полковник, Георгиевский кавалер.
 Рыковский, Пётр Петрович (1844—1919) — русский военный деятель Войска Донского, генерал-майор РИА.

См. также 
 Рыков
 Рыково

Примечания